Höhenmühle steht für:
 Höhenmühle (Ruhstorf an der Rott), Weiler von Markt Ruhstorf an der Rott, Landkreis Passau, Bayern
 Höhenmühle, zweifelhafte Namensvariante für Ölmühle (Königsfeld), Kulturdenkmal und Wohnplatz der Ortsgemeinde Königstein, Landkreis Ahrweiler, Rheinland-Pfalz

Siehe auch:
 Hohenmühle